A 31 102-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Pest megye területén.

Nyomvonala
Maglód közigazgatási területén ágazik ki a 31-es főútból, annak a 26. kilométerénél, észak felé indulva. Alig pár száz méter után Pécel területére lép át, ahol a települési neve Maglódi út. 2 kilométer megtétele után éri el Pécel első házait, majd később, nagyjából 3,5 kilométer teljesítése után elhalad a Ráday-kastély és annak parkja előtt. A kastélynál a Kossuth tér, majd a folytatásban a Kovács utca nevet viseli, így érkezik meg a 3103-as út 6,700-as kilométerszelvényénél lévő körforgalomba. Itt néhány tíz méteren a 3103-assal közös szakasza van, majd elválik attól és észak felé indul tovább, Baross utca néven. A Budapest–Hatvan-vasútvonal térségét elérve ér véget, nem messze a péceli vasútállomás területének keleti szélétől. Végpontjától a 31 303-as út halad tovább nyugat felé, az állomás kiszolgálására.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,152 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek

31102
Maglód
Pécel